Fotboll vid panamerikanska spelen 1951 spelades i Buenos Aires, Argentina under perioden 25 februari-8 mars 1951. Fem lag deltog, sedan Brasilien dragit sig ur den 16 februari 1951.

Resultat

Tabell

Matcher

Källor
 Rsssf.com
 

Pan American Games
1951
Panamerikanska spelen 1951
Panamerikanska spelen 1951